František Xaver Krakowský z Kolowrat (také Krakovský z Kolovrat; Kolowrat-Krakowský; Kolovrat-Krakovský) může být
 František Xaver I. Krakowský z Kolowrat (1783–1855), důstojník, činný v napoleonských válkách
 František Xaver II. Krakowský z Kolowrat (1803–1873), 58. český velkopřevor řádu Maltézských rytířů (1867–1873)